Феськи () — село, Феськовский сельский совет, Золочевский район, Харьковская область, Украина.

Код КОАТУУ — 6322686501. Население по переписи 2001 года составляет 1633 (746/887 м/ж) человека.

Является административным центром Феськовского сельского совета, в который, кроме того, входят сёла
Головашевка,
Высокое (Золочевский район),
Маяк,
Чепели,
посёлки
Першотравневое и
Малые Феськи.

Географическое положение 
Село Феськи находится на левом берегу Рогозянского водохранилища, выше по течению примыкает к посёлку Малые Феськи и село Маяк, ниже по течению на расстоянии в 2 км расположены сёла Чепели и Головашевка.

Возле села находится плотина Рогозянского водохранилища.
Через село проходит железная дорога, станция Фески.

История 
 В 1940 году, перед ВОВ, в Феськах было 113 дворов, несколько родников, совхоз, сельсовет и четыре ветряные мельницы.

Экономика 
 Молочно-товарная и свинотоварная фермы.
 Теплицы.
 «Пролетарий Харьковщины», сельскохозяйственное ООО.

Объекты социальной сферы 
 Детский сад.
 Школа.
 Клуб.
 Спортивная площадка.
 Феськовская участковая больница, амбулатория.
 Библиотека.

Достопримечательности 
 Братская могила советских воинов. Похоронены 82 воина.

Примечания

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины

Населённые пункты Золочевского района (Харьковская область)